Красный сельсовет (сельсовет)

Российская Федерация

Волгоградская область 

 Красный сельсовет Среднеахтубинского района

Воронежская область 

 Красный сельсовет Павловского района (упразднён в 2006 году с преобразованием сельсоветов в сельские поселения)

Псковская область 

 Красный сельсовет Себежского района (в 1990-х преобразован в волость)

Ставропольский край 

 Красный сельсовет Грачёвского района (до 2004 года Красносельский, упразднён в 2020 году)

Удмуртия 

 Красный сельсовет Увинского района

Украина

Запорожская область 

 Красный сельский совет Великобелозёрского района (упразднён в 2020 году)